Trevo-branco pode referir-se ao nome comum de diversas espécies vegetais:

 Trifolium repens var. repens
 Trifolium arvense var. arvense